Марсийи () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Входит в кантон Панж.

Географическое положение 

Марсийи расположен в 290 км к востоку от Парижа и в 9 км к востоку от Меца.

История 
Первое упоминание Марсийи относится к 1404 году. Деревня входила в историческую область Сольнуа. Принадлежала к сеньорату крупных семей патрициев Меца: Гурно, Бодош, О, Обиньи, дю Кует, Тома де Панж.

Демография 
По переписи 2012 года в коммуне проживало 524 человека.

Достопримечательности 
 Следы древнеримской дороги.

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии Марсийи.
 Институт статистики. Люппи.